Baudouin V est un nom porté par plusieurs souverains et grands seigneurs européens. 
Le prénom Baudouin fut un prénom dynastique dans deux régions : en Flandre et dans les régions voisines et dans les États latins d'Orient.

 Baudouin V (1012-1067), comte de Flandre de 1035 à 1067
 Baudouin V (1150-1195), comte de Hainaut de 1171 à 1195
 Baudouin V (1178-1186), roi de Jérusalem de 1183 à 1186

Homonymie